Есин, Николай:
 Есин, Николай Филиппович (1930—2008) — советский футболист, тренер.
 Есин, Николай Николаевич (1920—?) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.